Esperanza hace referencia a varios artículos:

Sentimiento
 Esperanza, sentimiento experimentado, cuando las cosas van mal, al tener un presentimiento o fe de que mejorarán;

Ciencias
 Esperanza de vida o expectativa de vida;
 Esperanza matemática o valor esperado de una variable (o media poblacional);

Cine y televisión
 Esperanza (película de 1949), argentina y chilena, dirigida por Francisco Mugica y Eduardo Boneo;
 Esperanza (película de 1988), mexicana y soviética, dirigida por Sergio Ólhovich;
 Esperanza (serie de televisión de 1997), serie de televisión filipina de 1997;
 Esperanza (telenovela), telenovela chilena de 2011;

Música 
 Esperanza (álbum de Michael Rother)
 Esperanza (canción de Enrique Iglesias), primer sencillo del álbum Cosas del amor, de 1998;
 Esperanza (álbum), de 2008 de Esperanza Spalding;

Lugares, poblados y divisiones administrativas

Argentina 
 Barrio Esperanza, localidad de la provincia de Corrientes;
 Barrio La Esperanza, departamento Lavalle, en la provincia de Mendoza;
 Buena Esperanza, población y municipio de la provincia de San Luis;
 Esperanza, localidad de la provincia de Santa Cruz;
 Esperanza, ciudad de la provincia de Santa Fe;
 Esperanza o La Esperanza; estancia en la provincia de Santa Cruz;
 Ex Ingenio Esperanza, localidad del departamento Cruz Alta, en la provincia de Tucumán;
 Fuerte Esperanza, localidad y municipio de la provincia del Chaco;
 La Esperanza, ciudad de la provincia de Jujuy;
 La Esperanza, localidad del departamento Rivadavia, en la provincia de Mendoza;
 La Esperanza, localidad del departamento Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán;
 Nueva Esperanza, localidad del departamento Copo, en la provincia de Santiago del Estero;
 Nueva Esperanza, localidad del departamento Pellegrini, en la provincia de Santiago del Estero;
 Puerto Esperanza, localidad y municipio de la provincia de Misiones;
 Villa Esperanza, localidad de la provincia de Buenos Aires;
 Base Esperanza, estación científica en la Antártida.

Bolivia 
 Cachuela Esperanza, localidad del departamento del Beni;

Chile 
 La Esperanza, localidad de la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;
 Provincia de Última Esperanza, división administrativa de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena;
 Villa Esperanza, localidad de la IX Región de la Araucanía.

Cuba 
 Esperanza, localidad de la provincia de Villa Clara;

España 
 La Esperanza, localidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 La Esperanza, localidad de la provincia de Granada;
 Las Esperanzas, localidad de la provincia de Murcia;
 Estación de Esperanza, estación del metro de Madrid.

Estados Unidos 
 Esperanza, localidad del Condado de Hudspeth.

Filipinas 
 Esperanza, municipio de la provincia de Agusán del Sur;
 Esperanza, municipio de la provincia de Masbate;
 Esperanza, municipio de la provincia de Sultán Kudarat;
 Esperanza, antiguo municipio, hoy barrio de Sisón de Pangasinán.

Guatemala 
 La Esperanza, municipio del departamento de Quetzaltenango (Guatemala).

Honduras 
 La Esperanza, ciudad cabecera del departamento de Intibucá (Honduras).

México 
 Esperanza, ciudad del estado de Puebla;
 Esperanza, poblado del estado de Sonora;
 Cerro de la Esperanza, eminencia topográfica.

Perú 
 Puerto Esperanza, localidad del departamento de Ucayali (Perú).

Puerto Rico 
 Esperanza, barrio del municipio Arecibo.

República Dominicana 
 Esperanza, municipio de la provincia de Valverde.

Sudáfrica 
 Cabo de Buena Esperanza

Uruguay 
 Esperanza, localidad del departamento de Paysandú.

Personas y personajes de ficción
 Esperanza (nombre), nombre de pila femenino;
 Esperanza (Cortázar), personaje literario creado por Julio Cortázar;
 Esperanza (Xena: la princesa guerrera), hija de Gabrielle, personaje antagónico de la serie de televisión “Xena: la princesa guerrera”.

Religión
 Esperanza (virtud), una de las tres virtudes teologales;
 Virgen de la Esperanza, advocación mariana en la Iglesia católica;

Además
 Teoría de la esperanza, teoría motivacional;
 Esperanza (ancla), tipo de ancla; 
 Esperanza, nombre vulgar del insecto Scudderia furcata.

Enlaces externos